Arland ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Arland (1895–1975), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Franz Czerweny von Arland (1848–1921), österreichischer Industrieller
 Hansi Arland (* 1983), deutscher Musiker, Tontechniker, Produzent, Songwriter, Sänger und Komponist
 Henry Arland (* 1945), deutscher Musiker
 Ines Arland (* 1969), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Jeanne Arland Peterson (1921–2013), US-amerikanische Jazzmusikerin (der Familienname ist Peterson)
 Kimberly Arland (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Marcel Arland (1899–1986), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Maximilian Arland (* 1981), deutscher Musiker und Moderator
 Robert Czerweny von Arland (1878–1962), österreichischer Industrieller und Erfinder
 Rolf Arland (1922–2015), deutscher Komponist
 Viktor Czerweny von Arland (1877–1956), österreichischer Erfinder und Industrieller

Arland ist der Name folgender Orte in den USA:

 Arland (Wisconsin), Barron County, Wisconsin
 Arland (Town, Barron County), Town(ship) im Barron County, Wisconsin

Siehe auch:
 Aarland